

Sigle
 Fédération Internationale de Tir à l'Arc – Federazione Internazionale di Tiro con l'Arco
 Federation of International Trade Associations – Federazione delle associazioni del commercio internazionale
Federazione Italiana Taekwondo
 Federazione italiana teatro amatori
 Federazione italiana terziario avanzato

Altro 
Fita  – lettera dell'alfabeto cirillico